Kawanami ist der Name von

 Eisaku Kawanami, japanischer Filmregisseur
 Gorō Kawanami (jap. 川浪 吾郎, * 1991), japanischer Fußballspieler
 Namio Kawanami (* 1952), japanischer Schauspieler
 Ryōta Kawanami (1899–1932), japanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Yasuko Kawanami (20. Jahrhundert), japanischer Eisschnellläufer
 Yōko Kawanami (* 1957), japanische Synchronsprecherin